NMI kan syfta på:

 NMI – färgsystem som används i olika datorprogram, se HSV (färgsystem)
 NMI – ett mediegranskande institut, se Näringslivets medieinstitut
 NMI – nöjd medarbetar-index, som är en intern motsvarighet till NKI.